Линёв — фамилия; имеет женскую форму Линёва. Также встречается написание Линев, Линева. 
 Линёвы — русский дворянский род.
 Его представители:
 Линёв, Иван Логгинович — полковник, участник Наполеоновских войн, предположительный автор Линёвского портрета.
 Линёв, Александр Логгинович (1843—1918) — инженер-электротехник, изобретатель, деятель революционного движения, внук предыдущего.
 Линёв, Дмитрий Александрович (1852—1920) — русский писатель и журналист (псевдоним Далин).
 Линёва, Евгения Эдуардовна (1853—1919) — артистка Большого театра, певица (контральто), музыкальный фольклорист, супруга предыдущего.
Другие персоналии:
 Линёв, Андрей Николаевич (1962—1985) — советский офицер, погибший в Афганистане, именем которого названы школа и улица в Луганске.
 Линёв, Владислав Владимирович (род. 1985) — белорусский футболист.

См. также 
 Линев — село на Украине, в Локачинском районе Волынской области.
 Линёво — название ряда населённых пунктов и озёр.
 Линёво Озеро — село в Хилокском районе Забайкальского края России, центр сельского поселения «Линёво-Озёрское».
 Линёвский портрет — портрет А. С. Пушкина, приписываемый И. Л. Линёву, и вызывающий дискуссии среди пушкинистов.